Профайлер:

 Профайлер — американский детективный телесериал с Элли Уокер в главной роли
 см. Профилирование
 см. Профайлинг